«Сталь» Мелец () — польский профессиональный футбольный клуб из города Мелец в Подкарпатском воеводстве. Клуб основан 10 апреля 1939 года, домашние матчи проводит на  в городе Мелец, вмещающем 7 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на 70-е годы XX века, когда «Сталь» дважды в сезонах 1972/73, 1975/76 выиграла Чемпионат Польши, в сезоне 1974/75 стала вице-чемпионом, в сезоне 1975/76 дошла до финала национального Кубка и четвертьфинала Кубка УЕФА.

История 
Команда была образована как одна из двух секций спортивного клуба ПЗЛ «Мелец» в 1939 году. Первые матчи проводились с местными командами. Но с началом Второй мировой войны клуб прекратил существование. В 1976 году команда играла в финале Кубка Польши, но уступила клубу «Слёнск» (0:2). Клуб пять раз принимал участие в еврокубках и наибольшего успеха добился в Кубке УЕФА сезона 1975/76, где в 1/4 финала по сумме двух матчей уступил немецкому «Гамбургу» (1:1 и 0:1). Лучшим бомбардиром клуба является знаменитый Гжегош Лято, который выступал за «Сталь» на протяжении 18 сезонов и забил в общей сложности за клуб 138 мячей. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Сталь», вмещающем 25 000 зрителей (после реконструкции 30 000).

Выступление в национальном первенстве

Выступление в национальном кубке

Выступление клуба в еврокубках 
 1R = первый раунд
 2R = второй раунд
 1/8 = 1/8 финала
 1/4 = четвертьфинал

Состав

Достижения 
  Чемпионат Польши
 Чемпион (2) 1972/73, 1975/76
  Вице-чемпион 1974/75
  3-е место 1973/74, 1978/79, 1981/82
 Кубок Польши
 Финалист: 1975/76
 Кубок УЕФА
 Четвертьфиналист: 1975/76

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Польши